Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Prieto e Jim Thomas che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Albert Montañés 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Jim Thomas (Campioni)
 Jordan Kerr /  Jaroslav Levinský (primo turno)

 Simon Aspelin /  Myles Wakefield (semifinali)
 Federico Browne /  Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2003